Bitka pri Novari je ime več bitk:
 bitka pri Novari (1513) 
 bitka pri Novari (1849)